Kolodziejski ist ein Familienname polnischen Ursprungs. Richtige polnische Schreibweise lautet „Kołodziejski“. Der Name ist eine Ableitung von „Kołodziej“, was Räder bedeutet. Es ist der Familienname folgender Personen:

 Artur Kolodziejski (* 1979), deutscher Basketballspieler
 Henryk Kołodziejski (1884–1953), polnischer Politiker, Mitglied des Sejm
 Leslie Kolodziejski (* 1958), US-amerikanische Physikerin und Hochschullehrerin